Nemopsis är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Agassiz 1849. Nemopsis ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Nemopsis